John Bower ist der Name folgender Personen:

* John Bower (Skisportler) (* 1940), US-amerikanischer Nordischer Kombinierer und Skilangläufer 
 John Dykes Bower (1905–1981), englischer Organist
 John F. Bower (* 1980), britischer Chemiker 
 John White Bower (1808–1850), US-amerikanischer Siedler, Soldat, Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Johnny Bower (John William Bower; 1924–2017), kanadischer Eishockeytorwart